Arturo Carmassi – scultore e pittore italiano
 Corrado Carmassi – pittore italiano
 Denny Carmassi – batterista statunitense
 Enrico Carmassi – scultore italiano
 Massimo Carmassi – architetto italiano